Дире́ктор — может означать:

 Директор — руководитель предприятия, организации или их структурного подразделения.
 Директор (составная часть антенны) — излучающий элемент многоэлементной антенны продольного излучения, расположенный в направлении главного лепестка диаграммы направленности.
 Директор — глава государства Никарагуа с 1838 по 1854 годы.

Фамилии 
 Директор, Аарон (1901—2004) — американский экономист.

Фильмы 
 «Директор» — фильм производства СССР, 1938 года, режиссёр Леонид Луков.
 «Директор» — фильм производства СССР, 1969 года.
 «Директор» — фильм производства США, 1987 года.